

Patronyme 

familles
 Famille Meeùs
 Famille Meeûs ou de Meeûs ;
 Famille de Meeûs d'Argenteuil ;

personnalités
 Adrien de Meeûs (1900-1976), un écrivain ;
 Carl Meeus (né en 1967), un journaliste français ;
 Eddy Meeùs (1925-2001), un homme d'affaires belge fondateur du groupe Walibi ;
 Eugène Meeûs (1830-1910), un homme politique belge ;
 Ferdinand de Meeûs (1798-1861), un juriste et financier belge ;
 Jean Meeus (1928), un astronome belge ;
 Jean-Baptiste Meeûs (1672-1734), un banquier et négociant bruxellois ;
 Jean-Baptiste Meeûs (1779-1856), un maire puis bourgmestre de Neder-Over-Heembeek ;
 Maïté Meeûs (née en 1998), une militante féministe belge ;
 Jordi Meeus (né en 1998), un coureur cycliste belge ;
  ;
 Pierre-Joseph Meeûs (1793-1873), un homme politique et homme d'affaires bruxellois ;

Toponyme 
 Square de Meeûs, à cheval sur Bruxelles et Ixelles, entre la place du Luxembourg et la place du Trône

Autre 
 (2213) Meeus, un astéroïde

Patronyme flamand